Мясткув-Косьцельны () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5073 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бжеги
 Глинки
 Крушувка
 Куявы
 Мясткув-Косьцельны
 Оземкувка
 Пшикоры
 Рычиска
 Стары-Мясткув
 Воля-Мястковска
 Забрузды
 Забрузды-Колёнья
 Засядалы
 Згуже
 Зволя
 Зволя-Подуховна

Соседние гмины 
 Гмина Борове
 Гмина Гужно
 Гмина Сточек-Луковски
 Гмина Воля-Мысловска
 Гмина Желехув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства